Николай Васильевич Иванов:
 Иванов, Николай Васильевич (1921—1974) — советский тракторист, Герой Социалистического Труда (1948).
 Иванов, Николай Васильевич (1921—2012) — советский и российский деятель науки, музеевед, географ, таксидермист, краевед.
 Иванов, Николай Васильевич (1923—1993) — Герой Советского Союза.
 Иванов, Николай Васильевич (род. 1952) — политик, депутат Государственной думы I созыва.
 Иванов, Николай Васильевич (род. 1980) — российский футболист.